Шазо може да се односи на:

 Шазо (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Шазо (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду